Nāga, divinitat en forma de serp gegant mítica mencionada als textos de l'hinduisme i el budisme
 Toponímia:
 Naga (Camarines Sud), ciutat de la província de Camarines Sud, a les Filipines
 Districte de Naga Hills, divisió administrativa d'Assam (Índia)
 Muntanyes Naga, zona muntanyosa que forma actualment el Nagaland i algunes zones de l'estat Xin de Birmània
 Naga ed-Deir, llogaret egipci que dona nom a una necròpolis de la regió d'Abidos
 Districte de Naga, antic districte japonès dins de la prefectura de Mie, desaparegut l'1 de novembre de 2004
 Districte de Naga, antic districte japonès dins de la prefectura de Wakayama, desaparegut l'1 d'abril de 2006
 Antropologia:
 Dinastia Naga
 Naga (nació) 
 Llengua naga, llengua del poble naga
 Miscel·lània:
 Consell Unit Naga, organització política amb milícies, de l'estat de Manipur
 Temple de Naga, antic temple egipci a la regió de Núbia
 Naga Hoho, cos representatiu dels consells tribals dels naga
 Bola de foc de Naga, fenomen que ocorre en el riu Mekong